«Ско́нто» () — футбольный стадион в Риге (Латвия), входящий в состав одноимённого олимпийского комплекса. Вмещает 9 500 зрителей. Домашний стадион футбольного клуба «Рига» и сборной Латвии по футболу. Открыт в 2000 году.

Примечания

Ссылки 
 Страница стадиона на WorldStadiums.com

Футбольные стадионы Латвии
Спортивные сооружения Риги
ФК «Сконто»